Модуль автоморфизма — вещественное положительное число, ставящееся в соответствие автоморфизму, локально компактной группы.

Если  — такая группа и  — некоторый автоморфизм группы  как топологической группы, то модуль автоморфизма а определяется формулой
 ?, где  — левоинвариантная мера Хаара на группе  и  — любое компактное подмножество группы  положительной меры (причем  не зависит от выбора ).

Если  компактна или дискретна, то всегда , так как для компактной группы можно положить , а для дискретной , где  — любой элемент .

Если  и  — два автоморфизма группы G, то
 

Если  — некоторая топологическая группа, которая непрерывно действует на группе  автоморфизмами, то  определяет непрерывный гомоморфизм 
где  — мультипликативная группа вещественных
положительных чисел.

В частности, сопоставляя каждому элементу  порождаемый им внутренний автоморфизм группы  и рассматривая модуль этого автоморфизма, получают непрерывный гомоморфизм  в группу . Этот гомоморфизм тривиален тогда и только тогда, когда левоинвариантная мера Хаара на группе  является одновременно и правоинвариантной. Группы, удовлетворяющие последнему условию, называются унимодулярными.

Литература 
 James E. Humphreys Arithmetic Groups, Lecture Notes in Mathematics 789, Springer Verlag 1980, p. 2.

Теория групп